

Toponyme 

 Beaufonds, lieu-dit de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien ;
 Usine de Beaufonds, une usine désaffectée de l'île de La Réunion ;
 Cheminée Beaufonds, cheminée de la précédente usine sucrière de l'île de La Réunion.